Edouard Peers de Nieuwburgh (Brugge, 22 april 1841 - Oostkamp, 26 augustus 1919) was burgemeester van Waardamme.

Familie
Edouard Charles Irénée Ghislain Peers, die in 1896 vergunning verkreeg om 'de Nieuwburgh' aan zijn naam toe te voegen, was de zoon van Irénée-Charles Peers, burgemeester van Waardamme en zijn eerste vrouw, Mathilde de Nieulant.

Hij trouwde in Deurle in 1864 met Amelie de Kerchove de Denterghem (1845-1925). Ze kregen twee zoons en twee dochters. Een van hen was Albert Peers de Nieuwburgh, die burgemeester van Oostkamp werd.

Levensloop
Edouard Peers de Nieuwburgh werd burgemeester van Waardamme.

Het door zijn vader gebouwde kasteel 'De Breidels' in Oostkamp ging tijdens de Eerste wereldoorlog in de vlammen op. De zoon van Edouard, Albert Peers bouwde een nieuw kasteel in Lodewijk XV-stijl.

Literatuur
 Robert COPPIETERS T'WALLANT, Notices généalogiques et historiques sur quelques familles brugeoises, Brugge, 1942
 Humbert DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2011, Brussel, 2011

Externe link
 Kasteel De Breidels

Burgemeester van Waardamme